Schiffgraben ist der amtliche Name für verschiedene Gräben und Straßen sowie die Adresse beispielsweise denkmalgeschützter Objekte wie

allgemein:
 Schiffgraben (Straße), innerstädtische Straße in Hannover 
 Schiffgraben (Gewässer), historischer Wasserlauf in Hannover 
 Schiffgraben (Roklum), Wasserlauf in der Gemeinde Roklum, Niedersachsen

im Besonderen:

 Schiffgraben 4 in Hannover, Hauptverwaltungssitz und Veranstaltungs- und Ausstellungsort der VGH Versicherungen